Montalembert kan syfta på bland annat:

 Charles de Montalembert
 Marc René de Montalembert
 Montalembert, Deux-Sèvres